

Herkomst 
Algemeen wordt aangenomen, dat de naam Amin een Semitische jongensnaam is. De vrouwelijke vorm van de naam luidt Amina.  Amin betekent in o.a. het Arabisch: rechtvaardig, betrouwbaar. Dit woord is ook verwant aan amen, het laatste woord van een gebed in het jodendom, het christendom en de islam.

Personen met de (achter)naam Amin 
Al-Amin, kalief der Abbasiden, zoon van Haroen al-Rasjid
Hafizullah Amin (1929-1979), een Afghaanse president
Idi Amin (1928-2003), een Oegandese dictator
Mohammed Amyn ook wel: "Amine" (geb.1976), een Marokkaanse atleet
Nurul Amin (1893–1974), een Pakistaans politicus
Qasim Amin (1863-1908), een Egyptische jurist

Religieuze betekenis 
Āmīn ("Amen"), een bekrachtiging aan het einde van een gebed/zegening (christendom, islam en jodendom)